

Patronyme 

 Alan Stephenson Boyd (1922-2020), homme politique américain ;
 Alana Boyd (1984-), athlète australienne ;
 Anne Boyd (1946-), compositrice et professeure australienne ;
 Asia Boyd (1992-), joueuse américaine de basket-ball ;
 Belle Boyd (1843-1900), espionne confédérée durant la guerre de Sécession ;
 Betty Boyd (1908-1971), actrice américaine ;
 
 Brandon Boyd (1976-), chanteur et percussionniste du groupe de rock Incubus ;
 Carla Boyd (1975-), joueuse australienne de basket-ball ;
 Darren Boyd (1971-), acteur anglais ;
  ;
 Douglas Boyd (1959-), hautboïste et chef d'orchestre britannique ;
 Dustin Boyd (1986-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Edward Boyd (1916-1989), scénariste et écrivain écossais ;
 Esna Boyd Robertson (1901-1962), joueuse de tennis australienne ;
 Eva Narcissus Boyd, (de son nom de scène Little Eva), (1943-2003), chanteuse américaine ;
 Evelyn Boyd Granville (1924-), mathématicienne américaine ;
 George Boyd (1985-), footballeur écossais ;
 Jason Boyd (1989-), acteur britannique ;
  ;
 Kris Boyd (1983-), footballeur écossais ;
 Liona Boyd (1949-), guitariste classique, compositrice et chanteuse canadienne ;
  ;
 Matt Boyd (1991-), joueur de baseball américain ;
 Nelson Boyd (1928-1985), contrebassiste de jazz américain ;
 Oil Can Boyd (1959-), joueur de baseball américain ;
 Pattie Boyd (1944-), mannequin et photographe britannique ;
 Richard Boyd (1942-2021), philosophe américain ;
 Rob Boyd (1966-), skieur alpin canadien ;
 Robert A. Boyd (1918-2006), ingénieur et administrateur québécois ;
 Sam Boyd (1910-1993), homme d'affaires américain qui a fondé la Boyd Gaming Corporation et qui a donné son nom au Sam Boyd Stadium ;
 Stephen Boyd (1931-1977), acteur britannique ;
 Stephen Boyd (joueur d'échecs) (1955-), arbitre international d'échecs
 Thomas Boyd, noble écossais du  ;
 Tom Boyd (1965-), footballeur écossais ;
 Travis Boyd (1993-), joueur américain de hockey sur glace ;
  ;
  ;
 .

Toponyme 

 Boyd, localité dans l'Iowa ;
 Boyd, localité dans le Minnesota ;
 Boyd, localité du Texas ;
 Boyd, localité du Wisconsin ;
 , nom de deux comtés des États-Unis ;
 Château Boyd-Cantenac, domaine viticole situé à Margaux en Gironde ;
 Boyd, petit affluent de l'Avon, dans le South Gloucestershire.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme